Władysław Grabski byl předsedou dvou vlád v období Druhé Polské republiky:

 První vláda Władysława Grabského od 23. června 1920 do 24. července 1920
 Druhá vláda Władysława Grabského od 19. prosince 1923 do 14. listopadu 1925